Riga Masters 2017 – pierwszy rankingowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018. Rozegrany został w dniach 23–25 czerwca 2017 roku w Arēna Rīga w Rydze (Łotwa).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 50 000
 II miejsce: £ 25 000
 Półfinalista: £ 15 000
 Ćwierćfinalista: £ 6 000
 Runda 3: £ 4 000
 Runda 2: £ 2 000
 Runda 1: £ 1 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000

 Pula nagród: £ 227 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 140  Andrew Higginson
 139, 119, 112  Stephen Maguire
 139  Alexander Ursenbacher
 137, 109  Neil Robertson
 135  Robin Hull
 130  Mark Williams
 134  Mark Davis
 129  Joe Perry
 129  Eden Szaraw
 129  Robbie Williams

 126  Ken Doherty
 119, 100  Ryan Day
 119  Barry Hawkins
 113  Zhang Anda
 112  Kurt Maflin
 112  Tian Pengfei
 107  Mark Joyce
 102  Stuart Carrington
 102  Jack Lisowski
 102  Kyren Wilson

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 31 maja-2 czerwca w Preston Guild Hall, Preston (pary nr. 4, 12, 13 oraz 27 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów. Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 132, 127  Xiao Guodong
 132, 109  Jimmy Robertson
 127  Kurt Maflin
 124  Zhang Anda
 124  Matthew Selt
 123  Ben Woollaston
 121  Declan Brennan
 116  Thepchaiya Un-Nooh
 115  Gary Wilson
 104  Graeme Dott
 102  Peter Ebdon
 101  Craig Steadman

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

2017 w sporcie
Rankingowe turnieje snookerowe
Sport w Rydze
2017 na Łotwie